Oserna () bzw. Osjornaja () ist der Name von 

 Ortschaften in der Ukraine:
 Oserna (Bila Zerkwa), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa
 Oserna (Pohrebyschtsche), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche
 Oserna (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil

 einem Fluss in Russland:
 Osjornaja (Beringmeer), Fluss auf der Halbinsel Kamtschatka
 Osjornaja (Kamtschatka), Nebenfluss der Kamtschatka (Pazifischer Ozean) auf der Halbinsel Kamtschatka
 Osjornaja (Ket), Nebenfluss des Ket (Fluss) in Westsibirien
 Osjornaja (Ochotskisches Meer), Fluss auf der Halbinsel Kamtschatka

 einer Höhle in der Westukraine, siehe Oserna (Höhle)